Miejscowości w Polsce:
 Żarczyce Duże
 Żarczyce Małe